«Ку́рская» — название станций Московского метрополитена:

 Курская (станция метро, Арбатско-Покровская линия)
 Курская (станция метро, Кольцевая линия).